Dwight Jaynes, journaliste sportif américain
 Edwin Thompson Jaynes (1922–1998), mathématicien et statisticien américain
 Jeremy Jaynes (1974-),
 Julian Jaynes (1920–1997), psychologue américain
 Leigh Jaynes (1980-), une lutteuse libre américaine
 Roderick Jaynes, nom utilisé par les frères Coen

Voir aussi

Source de la traduction